Privjetrinskim otocima nazivaju se grupe otoka ili njihovi dijelovi koji se nalaze pod utjecajem vrlo postojanih pasatnih vjetrova koji pušu u tropskim morskim predjelima. Suprotno tome, postoje i zavjetrinski otoci. Na zemljopisnim kartama sreće se Leeward Islands (engleski), Îles sous le vent (francuski), Islas de Sotavento (španjolski) ili Benedenwindse Eilanden (nizozemski).

Privjetrinskim otocima nazivaju se
 Privjetrinski otoci (Antili) u Karibima
 Privjetrinski otoci (Društveni otoci), Îles sous le Vent, dio Društvenih otoka, u Tihom oceanu
 Ilhas do Sotovento, dio Zelenortskih otoka, u Atlantiku 
 Kao u Karibima, i na Havajima se "Northwestern Islands" tog otočnog niza nazivaju "Leeward Islands"

vidi i: 
 Zavjetrinski otoci